En castellano la palabra "marrano" puede aludir a:
el cerdo doméstico;
los marranos, una forma despectiva con la cual eran denominados los judíos de España y Portugal obligados a convertirse al cristianismo, y que seguían observando sus costumbres y religión.
En el SXV era sinónimo de español, según Sicroff, Caro Baroja y Revah.
el mosto, producto de la primera etapa de la elaboración del tequila (Bebida alcohólica producto de la fermentación del agave)

Arabismos